Ungilak bezeichnet:
 Ungilak, Ort im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ungilak (Berg), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ungilak (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland